

Мар'їно — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Мар'їно — село, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Мар'їно-2
 Мар'їно-3
 Мар'їне